Пейпер () — фамилия.
 Пейпер, Виллем (1894—1947) — нидерландский композитор, музыкальный критик и педагог.
 Пейпер, Тадеуш (1891—1969) — польский поэт, литературный критик, теоретик поэзии, эссеист.